Die Comarca La Alcarria ist eine der vier Comarcas in der Provinz Guadalajara der autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha.

Sie umfasst 111 Gemeinden auf einer Fläche von  km² mit dem Hauptort Guadalajara.

Gemeinden 

Zur Comarca gehört auch noch das gemeindefreie Gebiet Comunidad de Albalate de Zorita e Illana mit einer Fläche von 44,76 km².

Siehe auch 
 Liste der Comarcas in Spanien

Comarca in Guadalajara